Giuseppe Perego – fumettista
 Giuseppe Perego – militare
 Giuseppe Perego – scultore autore della Madonnina
 Giuseppe Perego – imprenditore, fondatore della Peg Pérego